Росеч може бити:

 Росеч (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Росеч (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Росеч (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република